Rosello est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme 

 Rosello, commune italienne de la province de Chieti dans la région des Abruzzes en Italie.

Patronymie 

 Carlos Roselló (1922-) joueur uruguayen de basket-ball ; 
 Joaquim Rosello (1833-1909) vénérable espagnol reconnu par l'Église catholique ;
 María Josefa Rosello (1811-1880), religieuse italienne, fondatrice de la congrégation des Filles de Notre-Dame de la Miséricorde, sainte.
 Pau Roselló (1990-) escrimeur espagnol, pratiquant l'épée ;

Variante 

 Bartomeu Rosselló-Pòrcel (1913-1938) poète espagnol de langue catalane ;
 Jeroni Rosselló (1827-1902), écrivain baléare de langue catalane ;
 Julie Rossello-Rochet (1987-) dramaturge et écrivaine française ;
 Marie-Josèphe Rossello (1811–1880) religieuse italienne ;
 Nadine Rossello, chanteuse-musicienne contemporaine.
 Pedro Rosselló (1944-), homme politique portoricain ;
 Ricardo Rosselló (1979-) neuroscientifique, professeur d'université et homme politique portoricain ;
 Vincenzo Rossello (né en 1923), coureur cycliste italien.
 Vittorio Rossello (né en 1926), coureur cycliste italien.